

Persone 
Amilcare Zanella – compositore italiano
Antonio Zanella – partigiano italiano
Bram Zanella – tiratore a segno brasiliano
Claudia Zanella – attrice italiana
Federica Zanella – politica italiana
Fiorenzo Zanella – tiratore a segno italiano
Giacomo Zanella – poeta italiano
Luana Zanella – politica italiana
Manolo Zanella – ciclista italiano
Maria Sylvia Zanella di Pietro – scrittrice brasiliana
Paolo Zanella – scienziato italiano
Rafaela Zanella – modella brasiliana
Renato Zanella – ballerino, coreografo e regista teatrale italiano
Riccardo Zanella – politico fiumano
Siro Zanella – politico italiano

Altro 
 Zanella – cognome italiano
Zanella – casa motociclistica argentina, attiva dal 1957